Джордж Клир (George Jiri Klir) () — американский учёный чешского происхождения, профессор Центра Интеллектуальных Систем Университета штата Нью-Йорк в Бинхэмптоне.

Публикации 
Клир автор 16 книг и более 300 статей, Также отредактировал более 10 книг.

Книги:
 1967, Cybernetic Modelling, Iliffe, London.
 1969, An Approach to General Systems Theory, Van Nostrand Reinhold, New York.
 1972, Trends in General Systems Theory, (ed.) 462 pp.
 1979, Methodology in Systems Modelling and Simulation, with B. P. Zeigler, M. S. Elzas, and T. I. Oren (ed.), North-Holland, Amsterdam.
 1978, Applied General Systems Research, (ed.), Plenum Press, New York.
 1985, Architecture of Systems Problem Solving, with D. Elias, Plenum Press, New York, 354 pp. (русск. пер.  )
 1988, Fuzzy Sets, Uncertainty and Information, with T. Folger, Prentice Hall.
 1991, Facets of Systems Science, Plenum Press, New York, 748 pp.
 1992, Fuzzy Measure Theory, with Zhenyuan Wang, Plenum Press, New York, 1991.
 1995, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, with Bo Yuan, Prentice Hall, 592 pp.
 1996, Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Systems, with Lotfi Asker Zadeh (author) & Bo Yuan (ed.), Selected Papers, 840 pp.
 1997, Fuzzy Set Theory: Foundations and Applications, with U. St. Clair and B. Yuan, Prentice Hall, 257 pp.
 1998, Uncertainty-Based Information: Elements of Generalized Information Theory, with M. Wierman, Springer Verlag, Heidelberg.
 2000, Fuzzy Sets: An Overview of Fundamentals and Personal Views, Beijing Normal University Press, Beijing.
 2005, Uncertainty and Information: Foundations of Generalized Information Theory, John Wiley, Hoboken, NJ, 499 pp.

Избранные статьи:
 1991, Generalized information theory, Fuzzy Sets and Systems, Vol 40 nr. 1, pp. 127—142.

См. также 
 Нечеткая логика

Примечания

Ссылки 
 George Klir bibliography, Thomas J. Watson school

Родившиеся в 1932 году
Родившиеся в Праге
Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Учёные в области науки о системах
Преподаватели Бингемтонского университета
Преподаватели Университета Фэрли Дикинсон